Davide – personaggio biblico, re di Giuda e Israele

Arte 
David – statua marmorea di Donatello
David – statua bronzea di Donatello
David – statua bronzea di Verrocchio
David – statua marmorea di Michelangelo
David – statua bronzea di Michelangelo
David – statua marmorea di Pietro Francavilla
David – statua marmorea di Gian Lorenzo Bernini
David – statua bronzea di Giacomo Manzù
David – statua bronzea di Mirko Basaldella

Cinema
David – film di Peter Lilienthal del 1979, Orso d'oro al Festival di Berlino
David – film di Joel Fendelman del 2011
David di Donatello – premio cinematografico italiano

Persone

Altro
David – città di Panama, capoluogo della provincia di Chiriquí.
David – variante del nome proprio di persona Davide
David – personaggio della serie animata David Gnomo amico mio

Pagine correlate 
Davide (disambigua)